Dvouletka může být:

 Dvouletá rostlina
 Dvouletý hospodářský plán, první státní hospodářský plán v Československu, v letech 1947–1948, předchůdce pozdějších pětiletek
 Právnická dvouletka, období let 1948–1950, kdy došlo v Československu k socialistické rekodifikaci práva, zejména občanského, rodinného a trestního
 Dvouletkový dům, typizovaný vícepatrový blokový obytný dům, cihlový se štítovou střechou, typicky v okrové barvě – předchůdce pozdějších paneláků, v Československu hojně stavěný v období dvouletého hospodářského plánu a během první pětiletky

Externí odkazy